Rosja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja Rosji podczas czempionatu w Moskwie liczyła 119 zawodników.

W reprezentacji znalazło się osiemnastu medalistów igrzysk olimpijskich w Londynie. Sześcioro lekkoatletów będzie w Moskwie broniło złota zdobytego indywidualnie podczas Mistrzostw Świata 2011 – Marija Sawinowa (bieg na 800 metrów), Julija Zaripowa (bieg na 3000 metrów z przeszkodami), Olga Kaniskina (chód na 20 kilometrów), Anna Cziczerowa (skok wzwyż), Tatjana Łysienko (rzut młotem) oraz Marija Abakumowa (rzut oszczepem). Uzyskali oni automatyczną kwalifikację na światowy czempionat w Moskwie, bez konieczności wypełnienia minimum.

Do składu reprezentacji automatycznie zakwalifikowali się także triumfatorzy Diamentowej Ligi z roku 2012 (Aleksandr Mieńkow oraz Jelena Sokołowa).

Z grona indywidualnych medalistów ostatniej edycji mistrzostw świata, w Moskwie nie wystąpili Tatjana Czernowa, Władimir Kanajkin, Dienis Niżegorodow, Ludmiła Litwinowa oraz Swietłana Fieofanowa.

W gronie reprezentantów Rosji znajdowało się dwoje aktualnych rekordzistów świata – Jelena Isinbajewa (skok o tyczce) oraz Jelena Łaszmanowa (chód na 20 kilometrów).

Występy reprezentantów Rosji

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Uwagi

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013
Lekkoatletyka w Rosji
2013 w Rosji